Бобаль — прізвище.
 Бобаль — сорт червоного винограду.